Il .NET Reflector è un'utility non ufficiale per la decompilazione di assembly Microsoft .NET Framework; può essere utilizzato anche per la sola visualizzazione della gerarchia delle classi di un progetto compilato, o altrimenti può essere anche esteso con degli addons.

Collegamenti esterni 
 http://www.aisto.com/roeder/DotNet/

NET Reflector